Swartz Bay steht für:

 Swartz Bay (Ort), Ort auf Vancouver Island, Kanada
 Swartz Bay (Bucht), Bucht auf Vancouver Island, Kanada
 Swartz Bay Ferry Terminal, Fährhafen auf Vancouver Island, Kanada